Ciao – maskotka o imieniu Ciao promowana podczas mistrzostw świata we Włoszech w 1990 roku 
 Ciao – film fabularny w reż. Yen Tan z 2008 roku
 Ciao – japoński magazyn z shōjo-mangami
 Ciao – porównywarka cen popularna w krajach Europy Zachodniej

ja:チャオ